Het WTA-tennistoernooi van San Diego (officieel Acura Classic) van 2001 vond plaats van maandag 30 juli tot en met zondag 5 augustus 2001 in de Amerikaanse plaats Carlsbad in San Diego County. Het was de 23e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het La Costa Resort & Spa.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, de Zwitserse Martina Hingis, bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Monica Seles.

De als tweede geplaatste titelverdedigster, Venus Williams uit de Verenigde Staten, slaagde erin haar titel te pro­lon­ge­ren. In de finale ver­sloeg zij haar als zevende geplaatste landgenote Monica Seles in twee sets. Williams wist voor de tweede keer op rij het toer­nooi van San Diego op haar naam te schrij­ven. Het was haar negentiende WTA-titel, de vierde van dat jaar. Zij won US$ 125.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kim Clijsters was het vijfde reekshoofd, en kreeg daarmee een vrijstelling voor de eerste ronde – zij verloor evenwel haar openingspartij in de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Titelhoudsters Lisa Raymond en Rennae Stubbs hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het als tweede geplaatste duo Cara Black en Jelena Lichovtseva won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Martina Hingis en Anna Koernikova in drie sets. Het was hun vijfde gezamen­lijke titel. Russin Lichovtseva had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Zimbabwaanse Black één.

De Belgische Kim Clijsters speelde samen met Ai Sugiyama uit Japan, met wie zij het vierde reekshoofd vormde – zij bereikten de halve finale, waarin zij niet opgewassen waren tegen de latere winnaressen.

De Nederlandse Caroline Vis en Nicole Arendt (VS) strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

San Diego 2001
San Diego